Stéphane Van Der Heyden (Sint-Gillis-Waas, 3 de julho de 1969) é um ex-futebolista profissional belga, meia, disputou a Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Bélgica
Futebolistas do Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Naturais de Sint-Gillis-Waas